

Нилга — село, Увинський район, Удмуртія
 Нилга — річка в Удмуртії, права притока Вали
 Нилга — річка в Амурській області, права притока Малої Пери